Спиридово — название ряда населённых пунктов в России:

 Спиридово — деревня в Заволжском районе Ивановской области
 Спиридово — деревня в Красносельском районе Костромской области
 Спиридово — деревня в Дмитровском районе Московской области
 Спиридово — деревня в Андреапольском районе Тверской области
 Спиридово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области
 Спиридово — деревня в Конаковском районе Тверской области
 Спиридово — деревня в Сонковском районе Тверской области
 Спиридово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области